Barry Douglas (ur. 1960) – pianista i dyrygent z Irlandii Północnej
 Barry Douglas (ur. 1989) – szkocki piłkarz